Футболист на годината е престижна национална футболна награда, която всяка страна притежава.

За футболист на годината се счита футболистът с най-много отбелязани голове и най-добро представяне в националната лига.